Ямки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ямки — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ямки — село в Табунском районе Алтайского края, упразднено в 1950-х годах.
 Ямки — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Ямки — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Ямки — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Ямки — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Ямки — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Ямки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ямки — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ямки — посёлок в Грачёвском районе Ставропольского края.
 Ямки — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Ямки — село в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Ямки — деревня в Еткульском районе Челябинской области.

Украина 
 Ямки — историческая местность на территории Голосеевского района Киева